Brucker ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Brucker (* 1963), deutscher Schauspieler
 Felicitas Brucker (* 1974), deutsche Theaterregisseurin
 Ferdinand Brucker (1858–1904), US-amerikanischer Politiker (Demokrat)
 Fritz Brucker, österreichischer Pianist, Liedbegleiter und Chorleiter
 Gene Brucker (1924–2017), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Jane Brucker (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Johann Gottlieb Brucker (1770–1829), deutscher Mediziner
 Johann Jakob Brucker (1696–1770), deutscher Philosophieschriftsteller
 Karin Brucker (* 1963), Gesundheitsjournalistin, Religionswissenschaftlerin, Fachjournalistin für Fernsehen und Hörfunk 
 Ludwig Brucker (1888–1948), deutscher Politiker der NSDAP
 Manfred Brucker (1804–1844), deutscher Oberamtmann
 Marco Brucker (* 1991), österreichischer Eishockeyspieler
 Max Otto Bruker (1909–2001), deutscher Arzt und Ernährungswissenschaftler, Gründer der GGB
 Otwin Brucker (* 1940), deutscher Kommunalpolitiker und Gemeindetagspräsident
 Philipp Brucker (1924–2013), alemannischer Mundartdichter und Autor, Oberbürgermeister der Stadt Lahr
 Rudolf Brucker (1922–2015), deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer
 Sara Brucker (* 1974), deutsche Gynäkologin
 Ute Brucker (* 1967), deutsche Fernsehjournalistin
 Wilber M. Brucker (1894–1968), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Brugger
 Brügger
 Prucker
 Prugger
 Bruckert
 Bruck